Байрашево () — село в Тетюшском районе Республики Татарстан. Административный центр Байрашевского сельского поселения.

География 
Расположено в 21 км к северо-западу от районного центра.

Населённые пункты Тетюшского района